De Europese kampioenschappen zwemsporten 2016 werden gehouden van 9 tot en met 22 mei 2016 in de Britse hoofdstad Londen. Alle wedstrijden werden gehouden in het London Aquatics Centre, het zwembad van de Olympische Zomerspelen 2012.

Wedstrijdkalender

Medaillespiegel

Zie ook 
 Europese kampioenschappen openwaterzwemmen 2016 - 10 t/m 14 juli in Hoorn

Externe link 
  Officiële website